

Geografia
 Kingsford – sobborgo di Sydney, in Nuovo Galles del Sud (Australia)
 Kingsford – comune del Michigan (Stati Uniti d'America)
 Kingsford Heights – comune dell'Indiana (Stati Uniti d'America)

Persone
 Anna Kingsford – medico e attivista britannica
 Charles Kingsford Smith – aviatore australiano
 Robert Kingsford – calciatore britannico
 Walter Kingsford – attore britannico
 Kingsford Dibela – politico papuano